Earl of Peterborough war ein erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of England.

Verleihung und nachgeordnete Titel 
Er wurde am 9. März 1628 für John Mordaunt, 5. Baron Mordaunt geschaffen. Er hatte bereits 1609 von seinem Vater den fortan nachgeordneten Titel Baron Mordaunt geerbt, der 1529 geschaffenen worden war.

Beim Tod seines älteren Sohnes, des 2. Earls, am 19. Juni 1697, fiel die Baronie Mordaunt an dessen Tochter Mary Howard, Gattin des Henry Howard, 7. Duke of Norfolk, als 7. Baroness. Das Earldom war nur in männlicher Linie vererbbar und fiel an Charles Mordaunt, 1. Earl of Monmouth, den ältesten Sohn des jüngeren Sohnes des 1. Earls of Peterborough. Dieser hatte bereits 1675 von seinem Vater die diesem 1659 verliehenen Titel Viscount Mordaunt, of Avalon in the County of Somerset, und Baron Mordaunt, of Ryegate in the County of Surrey, geerbt und war 1689 zum Earl of Monmouth erhoben worden. Als Mary Howard 1705 kinderlos starb, erbte er auch deren Baronie als 8. Baron.

Beim kinderlosen Tod von dessen Urenkel, dem 5. Earl of Peterborough, am 16. Juni 1814 erloschen alle seine Titel, mit Ausnahme der Baronie Mordaunt von 1529, die an dessen Halbschwester, Lady Mary Mordaunt, als 11. Baroness fiel.

Liste der Earls of Peterborough (1628)
 John Mordaunt, 1. Earl of Peterborough († 1642)
 Henry Mordaunt, 2. Earl of Peterborough (1621–1697)
 Charles Mordaunt, 3. Earl of Peterborough, 1. Earl of Monmouth (1658–1735)
 Charles Mordaunt, 4. Earl of Peterborough, 2. Earl of Monmouth (1708–1779)
 Charles Mordaunt, 5. Earl of Peterborough, 3. Earl of Monmouth (1758–1814)

Weblinks 
 Peterborough, Earl of (E, 1628–1814) bei Cracroft’s Peerage
 Leigh Rayment’s Peerage Page

Peterborough
 
Erstverleihung 1628